Moet (godin), Egyptische godin
 Moet (stad), stad in Turkije
 Moet (bouwkunde), indruk, overblijfsel of voeg ter plaatse van de vroegere aansluiting van een bouwonderdeel
 Moet (drukkerij), drukkersterm voor door de letters in het papier gedrukt spiegelbeeldig reliëf
 Moet (scheepvaart), een strook met aanslag, die ontstaat als een schip langdurig in (deels) geladen toestand heeft stil gelegen en zichtbaar wordt nadat het schip gelost is